Die Brazil Open Series 2010 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. April 2010 in Curitiba stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 247 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 239 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 244 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Curitiba